Mandalore è un nome visto nell'universo fittizio di Guerre stellari. Può riferirsi a:
Il titolo conferito al capo dei mandaloriani
Il pianeta Mandalore